

Física 
 Rigidesa mecànica és la resistència que ofereix un cos elàstic a ser deformat per l'acció d'una força aplicada
 Rigidesa dielèctrica és el valor límit de la intensitat del camp elèctric a partir del qual un material deixa de ser aïllant
 Rigidesa (electromagnetisme) és una mesura de la resistència d'una partícula carregada a ser deflectida per un camp magnètic
 Matriu de rigidesa és una matriu emprada en càlculs estructurals

Medicina 
 Rigidesa articular és una pèrdua del rang de moviment d'una articulació
 Rigidesa cadavèrica o rigor mortis